Пуэ́рто-дель-Роса́рио () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Фуэртевентура. Занимает площадь 289,95 км². Население — 35 702 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 190 км.

Основан в 1713 году.  До 16 марта 1956 года носил название Пуэрто-де-Кабрас ().

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del ayuntamiento
 Guía de playas del municipio
 Webcam Playa Blanca, Puerto del Rosario, Fuerteventura

Муниципалитеты Лас-Пальмаса